Balkhash kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Balchasj, ort, Qaraghandy, 
 Balqash Aūdany, distrikt, Almaty, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar